Энне́ди — топоним

 Эннеди — горное плато на северо-востоке Чада.
 Эннеди — административный регион в Чаде, с 2012 года разделён на регионы:
 Западный Эннеди;
 Восточный Эннеди.